Johann Heinrich Linck ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Linck (Apotheker) (1638–1717), deutscher Apotheker und Naturforscher
 Heinrich Linck (Rechtswissenschaftler) (1642–1696), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch
 Johann Heinrich Linck